Blodiga söndagen eller Bloody Sunday kan avse:

Händelser

 Blodiga söndagen (1900) – 18 februari 1900, en dag med stora förluster i andra boerkriget i Sydafrika
 Blodiga söndagen (1905) – 22 januari 1905 (9 januari 1905 enligt GS), en massaker i Sankt Petersburg, Ryssland som ledde till ryska revolutionen 1905
 Blodiga söndagen (1920) – 21 november 1920, en dag av våldsamheter i Dublin, Irland under det irländska frihetskriget
 Blodiga söndagen i Altona – 17 juli 1932, en blodig sammandrabbning i Tyskland mellan Sturmabteilung (SA) och Schutzstaffel (SS), polisen, och anhängare till Tysklands kommunistiska parti (KPD) i Altona
 Blodiga söndagen (1939) – händelser mellan söndagen den 3 september 1939 och måndagen den 4 september, också känt som Brombergs blodiga söndag, en massaker i Bydgoszcz, Polen, i början av andra världskriget. 
 Blodiga söndagen i Stanislawów – massaker den 12 oktober 1941
 Blodiga söndagen (1941) – 30 november 1941, arkebuseringen av drygt 12 000 lettiska judar och drygt 1 000 tyska judar i Riga
 Blodiga söndagen (1965) – 7 mars 1965, en våldsam attack under den första av Selma till Montgomery-marscherna i Alabama, USA
 Blodiga söndagen (1972) – 30 januari 1972, beskjutningen av obeväpnade civila demonstranter av den brittiska armén (Parachute Regiment) i Derry, Nordirland
Bloody Sunday-utredningen – en utredning som beställdes av Tony Blair 1998 för att utreda morden från 1972

Musik
 Sunday Bloody Sunday – en låt från 1972 av John Lennon och Yoko Ono på albumet Some Time in New York City, låten handlar om "den blodiga söndagen" 30 januari 1972
 "Sunday Bloody Sunday (sång) –  en låt från 1983 av det irländska rockbandet U2, låten handlar om "den blodiga söndagen" 30 januari 1972

Filmer
 Sunday Bloody Sunday – en film från 1971 regisserad av John Schlesinger, se Söndag, satans söndag
 Bloody Sunday – en film från 2002 som handlar om "Den blodiga söndagen"-massakern i Derry, Nordirland 1972